A 2017. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a női kajak egyes 200 méteres futamokat július 28.-án és július 29.-én rendezték Győrben.

Eredmények

Kvalifikációs futamok

Előfutamok

Középfutamok

Döntők

B döntő

A döntő

Források 
 

Kajak-kenu a 2017. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon